Bodang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bodang, administrativ by, Jawa Timur,

Kina 

 Bodang (socken i Kina), Henan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar